Злочинець:

 Злочинець — особа, яка скоїла злочин.
 «Злочинець» — кінофільм 2008 року.
 «Злочинець» — американський фільм-трилер 2016 року.

Посилання 
 
 Злочинець  //